Hayley Jones peut désigner :
 Hayley Jones (née en 1988), athlète britannique ;
  (née en 1995), coureuse cycliste australienne, d'origine britannique.